Maksym Biły – ukraiński piłkarz (ur. 1990).
 Maksym Biły – ukraiński piłkarz (ur. 1989).